Костинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Костинское сельское поселение — входит в Дмитровский район, Московская область
 Костинское сельское поселение — входит в Муромцевский район, Омская область